Bronsard peut faire référence à : 
 Christian Bronsard (né en 1977), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 Lia Bronsard (née en 1963), mathématicienne canadienne.
 Emmy Bronsard	(née en 2004), danseuse sur glace.
 Camille Bronsard, écrivain canadien, professeur à l'Université de Montréal.
 Lise Salvas-Bronsard (1940–1995), écrivain et économiste canadienne.